Die Liste der denkmalgeschützten Objekte in Eitzing enthält die denkmalgeschützten, unbeweglichen Objekte der Gemeinde Eitzing in Oberösterreich (Bezirk Ried im Innkreis).

Denkmäler

Einzelnachweise 

Eitzing
!